Beiyuan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Beiyuan (socken i Kina, lat 36,70, long 117,04), Shandong, 
 Beiyuan (socken i Kina, lat 36,71, long 119,09), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar